

L'Estrela Clube Primeiro de Maio est un club de football angolais basé à Benguela

Primeiro de Maio est une municipalité du Paraná